Spin the Bottle è il nome che viene dato nei paesi anglosassoni al popolare gioco della bottiglia.

Spin the Bottle può riferirsi anche a:

 Spin the Bottle, film del 2000 diretto da Jamie Yerkes.
 Spin the Bottle, film del 2003 diretto da Ian Fitzgibbon.
 Spin the Bottle, album del 1997 della band australiana The Blackeyed Susans.
 Spin the Bottle: An All-Star Tribute to Kiss, album tributo del 2004 dedicato ai Kiss.
 Spin the Bottle: Bumpie's Party, videogioco del 2013 della Nintendo.